Orthwein ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Orthwein (* 1900 in Cölbe), deutscher Landrat
 Peter Busch Orthwein, US-amerikanischer Polospieler
 Stephen A. Orthwein (1945–2018), US-amerikanischer Polospieler
 William Orthwein (1881–1955), US-amerikanischer Schwimmer, Wasserballspieler und Anwalt

Siehe auch:
 Ortwein